TEP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 627 амінокислот, а молекулярна маса — 290 490.

Кодований геном білок за функцією належить до рибонуклеопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки